Distretto di Sancos – distretto del Perù nella regione di Ayacucho, provincia di Huanca Sancos
Distretto di Sancos – distretto del Perù nella regione di Ayacucho, provincia di Lucanas